Styrskär kan syfta på följande platser:

Åland 

 Styrskär (Sottunga, Åland), 
 Styrskär (Vårdö, Åland),

Se även
Styrskäret
Västra Styrskär
Mellan-Styrskär
Östra Styrskär
Storskär